«День гнева» — советский фильм, соединяющий в себе научную фантастику и фильм ужасов. Снят по одноимённому рассказу Севера Гансовского. Авторы фильма предлагают свою трактовку ситуации, знакомой по многим фантастическим произведениям: человек попадает в таинственную зону, где с ним происходят события в высшей степени странные и сверхъестественные.

Сюжет 
В одном из заповедников в результате опытов профессора Фидлера расплодились медведеподобные существа (отарки) с человеческим интеллектом и вычислительными способностями как у ЭВМ. Отарки похищают человеческих детей и подростков и в специальной лаборатории наделяют их своими качествами: силой, вычислительными способностями, отсутствием морали.   Журналист Бетли решает раскрыть тайну существования подземной лаборатории. Ему помогает лесник Меллер - единственный житель заповедника, которого боятся отарки и уважают обработанные отарками люди...

В ролях 
 Юозас Будрайтис — журналист Бетли
 Алексей Петренко — лесник Меллер
 Анатолий Иванов — Фидлер
 Владимир Ивашов — Каст
 Евгений Дворжецкий — лохматый парень
 Павел Махотин — председатель комиссии
 Паул Буткевич — член правительственной комиссии
 Светлана Светличная — женщина с развалин
 Гражина Байкштите — жена Бетли
 Вадим Захарченко — Стенглик
 Марина Фоминова — жена Стенглика
 Марьяна Полтева — Тина

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Суламбек Мамилов
 Автор сценария: Александр Лапшин.
 Оператор: Александр Рыбин
 Художник: Борис Дуленков
 Композитор: Гия Канчели
 Звукорежиссёр: Станислав Гурин

Производство 
Фильм был произведён на киностудии имени М. Горького. Натурные съёмки проходили в Севастополе на 35-й бронебашенной батарее.

Критика 
«День гнева», как и лучшие представители жанра фантастики, не воспевает технический прогресс. Фильм напоминает о настоящем человеке, дабы тот в научной гонке не превратился в функцию или, того хуже, обратно в обезьяну. Приятно осознавать, что для пропаганды простых истин не всегда нужны передовые спецэффекты и миллиардные бюджеты.

Награды 
Специальный приз «За самые гуманные фильмы» на VI МКФ научно-фантастических фильмов «Фантаспорту-1986».

Примечания 

Фильмы СССР 1985 года
Фантастические фильмы 1985 года
Фантастические фильмы СССР
Фильмы ужасов СССР
Фильмы о мутантах
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации произведений Севера Гансовского
Экранизации рассказов
Фильмы с музыкой Гии Канчели